Goos steht für:

 Goos, französische Gemeinde im Département Landes
 Goos (Totenklage), eine Form der Totenklage in der klassischen griechischen Dichtung

Goos ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Goos (1835–1917), dänischer Jurist, Hochschullehrer, Kultusminister und Justizminister
 Carl Andreas August Goos (1797–1855), deutscher Maler
 Elies Goos (* 1989), belgische Volleyballspielerin
 Fritz Goos (1883–1968), deutscher Physiker und Astronom
 Gerhard Goos (1937–2020), deutscher Informatiker
 Gottfried von Goos (1776–1822), Offizier der Bayerischen Armee
 Hauke Goos (* 1966), deutscher Journalist
 Marc Goos (* 1990), niederländischer Straßenradrennfahrer
 Michelle Goos (* 1989), niederländische Handballspielerin
 Philippe Goos (* 1980), deutscher Schauspieler
 Sofie Goos (* 1980), belgische Triathletin
 Werner Goos, deutscher Musiker

GOOS steht als Abkürzung für:

 Global Ocean Observing System, ein System aus Wetterstationen, Messsatelliten und Treibbojen
 Flughafen Saint-Louis, Saint Louis Airport, der internationale Flughafen bei Saint-Louis, Senegal nach dem ICAO-Code

Siehe auch:

 Goes (Begriffsklärung)
 Goos-Hänchen-Effekt
 Gos
 Goss

Abkürzung